Lac Antoine kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Antoine, Outaouais, sjö i Québec, 
 Lac Antoine, Côte-Nord, sjö i Québec,